Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1987./88. je osvojio Voždovac iz Beograda.

Prva liga 

 Izvori:  
 angelfire.com, PJ 1987/88

Druga liga

Sjever 

 Izvori:  
 "RK Podravka 1955-2000"

Izvori 
 
 Marijan Domović: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.
 angelfire.com, Prvenstvo Jugoslavije za rukometašice 1988. godine, pristupljeno 31. siječnja 2015.
  

1987-88